Az 1998-1999-es német labdarúgó bajnokság másodosztálya a 23. idénye volt a Bundesliga 2-nek. A bajnokságot az Arminia Bielefeld nyerte meg, mögötte az SpVgg Unterhaching és az SSV Ulm 1846 jutott fel az első osztályba.

Tabella

Góllövőlista

Jegyzetek

Lásd még 
 1998–1999-es Bundesliga
 1998–1999-es német kupa

Külső hivatkozások 
 Bundesliga honlapja  
 2. Bundesliga @ DFB 
 Kicker.de

Német labdarúgó-bajnokságok
Német 2